EquiTerre est la raison sociale de trois associations investies dans le commerce équitable ou dans la protection de l'environnement :
 L'association d'étudiants de plusieurs grandes écoles françaises EquiTerre ;
 L'ONG québécoise Équiterre, fondée en 1993 ;
 L'ONG suisse equiterre, (nota: ni majuscule ni accent aigu ; c'est la marque de l'association suisse) nouvelle appellation en 2002 de la Société suisse pour la protection de l'environnement (SPE) créée en 1987.